Червени панди (Ailuridae) е семейство от разред Хищници. Семейството се състои от червената панда (единственият жив представител) и нейните изчезнали роднини.

Жорж Кювие за първи път описва Ailurus като вид принадлежащ към семейството на миещите мечки през 1825 г.; тази класификация е спорна оттогава. Класифициран е в семейството на миещите мечки поради морфологичните прилики на главата, цветната пръстеновидна опашка и други морфологични и екологични характеристики. Малко по-късно е причислен към семейството на мечките.

Молекулярните филогенетични изследвания показват, че като древен вид от разред Хищници, червената панда е относително близка до американската миеща мечка и може да бъде или монотипно семейство, или подсемейство в семейство Енотови. Едно задълбочено изследване на популационния анализ на митохондриалната ДНК гласи: „Според вкаменелостите, червената панда се е отделила от общия си прародител с мечките преди около 40 милиона години.“ С тази дивергенция, чрез сравняване на разликата в ДНК секвенциите между червената панда и миещата мечка, наблюдаваният процент на мутация за червената панда е изчислен като от порядъка на 109, което очевидно е подценяване в сравнение със средния процент при бозайниците. Това подценяване вероятно се дължи на множество повтарящи се мутации, тъй като дивергенцията между червената панда и миещата мечка е изключително дълбока. 

Най-новото молекулярно-систематично изследване на ДНК поставя червената панда в нейно собствено независимо семейство, Червени панди (Ailuridae). То от своя страна е част от трихотомия в широкото надсемейство Пороподобни, което включва също Енотови (Procyonidae) и група, която допълнително се подразделя на Скунксови (Mephitidae) и Порови (Mustelidae); но не е мечка (Ursidae).

Червените панди изглежда са възникнали през късния олигоцен до ранния миоцен в Европа. Най-ранният известен член, Amphictis, вероятно е бил неспециализирано месоядно животно, съдейки по зъбите му. Впоследствие предшествениците на червените панди са се разпръснали в Азия и Северна Америка. Фосилът Симоцион, който има размерите на пума и е открит в средния миоцен – ранния плиоцен в Европа, Северна Америка и Китай, вероятно е бил хиперхищник. Подобно на съвременната червена панда, симоцион има „фалшив палец“, който му помага при катеренето. Членове на подсемейство Ailurinae, което включва съвременната червена панда, както и изчезналите родове Pristinailurus и Parailurus, развиват специализирана дентална морфология със затъпени издатини, създавайки ефективна повърхност за смилане за обработка на растителен материал.

Класификация 
Взаимоотношения между червените панди и другите хищници е показана в долното филогенично дърво, базирано на молекулярен филогеничен анализ на 6 гена във Флин, 2005 г.

В допълнение към Ailurus, семейството Ailuridae включва седем изчезнали рода, повечето от които са причислени към три подсемейства: Amphicinae, Simocyoninae и Ailurinae.

 Семейство Ailuridae JE Gray, 1856
 Подсемейство † Amphictinae ? Wing, 1896 г
 † Амфиктис ? Помел, 1853 г
 † Amphictis borbonica Viret, 1929
 † Amphictis ambigua (Gervais, 1872)
 † Amphictis milloquensis (Helbing, 1936)
 † Amphictis antiqua (de Blainville, 1842)
 † Amphictis schlosseri Heizmann & Morlo, 1994
 † Amphictis prolongata Morlo, 1996
 † Amphictis wintershofensis Roth, 1994
 † Amphictis cuspida Nagel, 2003
 † Amphictis timucua JA Baskin, 2017 
 Подсемейство † Simocyoninae Dawkins, 1868
 † Акциоцион , 1947 г
 † Actiocyon parverratis Smith et al., 2016 
 † Actiocyon leardi Stock, 1947
 † Alopecocyon Camp & Vanderhoof, 1940 г
 † Alopecocyon getti Mein, 1958
 † Alopecocyon goeriachensis (Toula, 1884)
 † Protursus Crusafont & Kurtén, 1976
 † Protursus simpsoni Crusafont & Kurtén, 1976
 † Симоцион Вагнер, 1858 г
 † Simocyon primigenius (Roth & Wagner, 1854)
 † Simocyon diaphorus (Kaup, 1832)
 † Simocyon batalleri Viret, 1929
 † Simocyon hungaricus Kadic & Kretzoi, 1927
 Подсемейство Ailurinae JE Gray, 1843
 † Magerictis Ginsburg et al., 1997
 † Magerictis imperialensis Ginsburg et al., 1997
 Племе Pristinailurini Wallace & Lyon, 2022 г
 † Pristinailurus Wallace & Wang, 2004
 † Pristinailurus bristoli Wallace & Wang, 2004
 † Параилурус Шлосер, 1899 г
 † Parailurus anglicus (Dawkins, 1888) [ Parailurus hungaricus Kormos , 1935 ]
 † Parailurus tedfordi Wallace & Lyon, 2022 г
 † Parailurus baikalicus Sotnikova, 2008
 Племе Айлурини
 Червена панда Ф. Кювие, 1825 г
 Ailurus fulgens - Червена панда
 Ailurus fulgens styani Thomas, 1902 – Източна червена панда
 Ailurus fulgens fulgens F. Cuvier, 1825 – Западна червена панда

Източници

Допълнителна информация 

 
 
 Flynn, J.J. and G.D. Wesley Hunt. (2005a). "Carnivora." in The Rise of Placental Mammals: Origin, Timing and Relationships of the Major Extant Clades, by D. Archibold and K. Rose. Baltimore. ISBN 0-8018-8022-X
 
 Flynn, John J. Flynn, Michael A. Nedbal, J.W. Dragoo, and R.L. Honeycutt. (1998) "Whence the Red Panda?" Molecular Phylogenetics and Evolution. Vol. 17, No. 2, November 2000, pp. 190–199. 
 Glatston, A.R. (1989). Talk Panda Biology. The Hague.  ISBN 90-5103-026-6
 Glatston, A.R. (compiler) (1994). "The Red Panda, Olingos, Coatis, Raccoons, and their Relatives: Status survey and conservation action plan for Procyonids and Ailurids."
 IUCN/SSC Mustelid, Viverrid, and Procyonid Specialist Group. IUCN/SSC, Gland, Switzerland.
 
 Hu, J.C. (1990). "Proceedings of studies of the red panda." Chinese Scientific Publishing, Beijing, China [in Chinese].
 Wilson, Don E. and DeeAnn M. Reeder. (2005). Mammal of Species of the World. Johns Hopkins University press.  ISBN 0-8018-8221-4.

Хищници